Třída Farragut je označení následujících tříd:
 Třída Farragut (1934) – třída osmi torpédoborců US Navy z poloviny 30. let 20. století
 Třída Farragut (1958) – třída deseti torpédoborců US Navy z konce 50. let 20. století